Merrill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Merrill Township (Michigan)
 Merrill Township (North Dakota)